Santa Maria de Palautordera kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Santa Maria de Palautordera (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Barcelona, 
 Santa Maria de Palautordera (kommun), Katalonien, Província de Barcelona, 

Robotskapade Spanienförgreningar